Луи Булонь, в литературе называемый Старым и также известный как Луи-отец (, ; 8 августа 1609, Париж, Королевство Франция — июнь 1674, там же) — французский живописец, старший представитель творческой династии Булонь.

После нескольких лет, проведённых в Италии, Булонь поселился в Париже. Внёс большой вклад в организацию Академии живописи, где он работал в должности преподавателя до конца своей жизни.

Булонь обладал замечательным талантом переписчика. На эту тему существует множество более или менее достоверных анекдотов. Для Собора Парижской Богоматери Луи Буллон написал «Святого Симеона», «Чудо Святого Павла в Эфесе» и «Усекновение святого».
Он собственноручно выгравировал две последние фрески, а также «Похищение Елены» в Риме в 1637 году.

У него было два сына, известные как Бон Старший и Луи Младший, и две дочери,  и Мадлен; все четверо были художниками. Женевьева была замужем за скульптором Жан-Жаком Клерьоном (около 1640—1714).

Литература 
Очерк жизни и творчества
 
Словари и энциклопедии

Ссылки 
 

Художники Франции XVII века
Гравёры Франции
Члены Гильдии Святого Луки (Париж)